Обратная сторона Луны:
 Обратная сторона Луны — невидимая с Земли сторона Луны.

 музыка
 «Обратная сторона Луны» — песня российской рок-группы «Элизиум».
 «Обратная сторона Луны» () — альбом Pink Floyd.
 кинематограф
 «Обратная сторона Луны» — советский мультфильм 1984 года.
 «Обратная сторона Луны» — (телевизионная версия фильма «Кодекс молчания») советский художественный фильм 1989 года.
 «Обратная сторона Луны» () — итальянский художественный фильм 1996 года.
 «Обратная сторона Луны» () — канадский художественный фильм 2003.
 «Обратная сторона Луны» — российский телесериал 2012 года.

См. также 
 «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» —  американский фантастический боевик 2011 года.